Le Musée du tapis peut désigner : 
 Le Musée national du tapis de Bakou ;
 Le Musée du tapis de Kairouan ;
 Le Musée du tapis de Téhéran.